Koelschip (scheepstype), een schip dat een lading koel vervoert
 Koelschip (brouwerij), een onderdeel van een brouwerij waar wort wordt gekoeld

Zie ook
 Brouwerij 't Koelschip